Lekkoatletyka na Igrzyskach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w 1970 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na Meadowbank Stadium w Edynburgu w Szkocji.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 13 kobiecych. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w biegu na 1500 metrów i w pięcioboju. Były to pierwsze igrzyska, na których wszystkie konkurencje biegowe (z wyjątkiem chodu) odbywały się na dystansach mierzonych w jednostkach metrycznych.

Marilyn Neufville z Jamajki ustanowiła podczas igrzysk rekord świata w biegu na 400 metrów czasem 51,0 s.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 1970
1970 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Szkocji
1970